17-а династия на Древен Египет управлява ро времето на Втория преходен период (ок. 1580 – 1550 пр.н.е.) заедно с 15- и 16 династии.

Фараони

Външни препратки 
 Kings of the Second Intermediate Period: University College London

17
17
17
17